Аширмамедов, Марс Аширович (туркм. Aşyrmämmedow Mars Aşyrowiç; 5 августа 1938 г. — 22 июля 2020 г.) — туркменский и советский учёный-геолог, доктор геолого-минералогических наук, лауреат Государственной премии СССР, внёсший огромный вклад в поиски и разведку нефтяных и газовых месторождений на территории Туркменистана. Является автором 9 монографий и 75 опубликованных научных статей.

Биография 
Родился 5 августа 1938 года в городе Кизыларват (ныне г. Сердар). Сын ветерана русско-финской и великой отечественной войны, в 1948 году потерял отца.

В 1957 году закончил техникум и получил квалификацию геолога. Трудовую деятельность начал помощником бурильщика в Окаремском Управлении разведочного бурения.

С 1959 по 1971 года работал инженером-геологом, заместителем начальника и начальником геологического отдела Производственного объединения «Туркменнефть» в г. Небитдаг — что в переводе с туркменского означает Нефтяная гора (ныне г. Балканабат).

Без отрыва от производства окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина (МИНХ и ГП).

В 1966 г. Защитил в этом институте кандидатскую диссертацию по теме геологии и нефтегазоносности плиоцена Западно-Туркменской впадины, под руководством профессора Н. Ю. Успенской.

С 1971 года по 1992 года возглавлял геологическую службу «Туркменнефти» в качестве заместителя генерального директора — главного геолога объединения. Под его руководством были проведены обширные работы по разведке и освоению нефтегазовых месторождений западного, центрального и восточного Туркменистана. Принимал непосредственное практическое участие в постановке и проведении поисково-разведочных буровых работ, являясь соавтором открытия крупных и уникальных нефтяных и газовых месторождений — Готурдепе, Барсагельмез, Кеймир, Акпатлавук, Шатлык, Самантепе и многих других. В 1974 году, за свой вклад в работы, на крупнейшем газовом месторождении «Шатлык», был удостоен Государственной премии СССР.

С 1992 и на протяжении многих лет возглавлял Небитдагский ТуркменНИПИнефть, также являясь советником по стратегическим вопросам развития нефтегазовой отрасли Юго-Западного Туркменистана.

В 1996г Аширмамедову Марсу Ашировичу была присвоена степень доктора геолого-минералогических наук.

Удостоен Ордена III степени «Алтын Асыр», Медали «Гайрат» и «За Любовь к Отечеству». Так же ему были присвоены звания «Заслуженный работник промышленности Туркменистана» и «Почётный народный старейшина».

Аширмамедов Марс Аширович, ушёл из жизни 22 июля 2020 года.

Награды 
 Удостоен Государственной премии СССР (1974), за свой вклад в работы, на крупнейшем газовом месторождении «Шатлык»
 Удостоен Орденом III степени «Алтын Асыр»
 Медаль «Гайрат»
 Медаль «За Любовь к Отечеству»
 Удостоен звания Заслуженный работник промышленности Туркменистана
 Присвоено звание Заслуженный работник промышленности
 Присвоено звание Почётный народный старейшина

Примечания 
 Аширмамедов Марс Аширович на сайте https://www.gubkin.ru/
 Памяти Марса Ашировича Аширмамедов а на сайте http://www.ngtp.ru/
 Аширмамедов Марс Аширович на сайте https://centrasia.org/

Геологи СССР
Геологи Туркменистана
Лауреаты Государственной премии СССР
Доктора геолого-минералогических наук